

Toponyme
 Autevielle, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Autevielle-Saint-Martin-Bideren ;
 Autevielle-Saint-Martin-Bideren, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme